Џимон Хансу (; IPA en: ) је бенинско-амерички глумац рођен 24. априла 1964. у Котонуу (Бенин).

Филмографија 

|-
| 1990. || || -{Without You I’m Nothing}- || ||
|-
| 1992. || || -{Unlawful Entry}- || ||
|-
| 1994. || Звездана капија || || (as "Djimon")||
|-
| 1997. || || -{The Small Hours}- || ||
|-
| 1997. || Амистад || Amistad || Сенгбе Пих ||
|-
| 1997. || || -{Ill Gotten Gains}- || ||
|-
| 1998. || || -{Deep Rising}- || ||
|-
| 2000. || Гладијатор || Gladiator || Јуба ||
|-
| 2000. || || -{The Middle Passage}- (докумнтарни) (приповедач у америчкој верзији) || ||
|-
| 2001. || || -{The Tag}- || ||
|-
| 2002. || || -{Dead Weight}- || ||
|-
| 2002. || || -{The Four Feathers}- || ||
|-
| 2002. || || -{In America}- || ||
|-
| 2002. || Хероји || -{Heroes}- || ||
|-
| 2003. || || -{Biker Boyz}- || ||
|-
| 2003. || || -{Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life}- || ||
|-
| 2004. || || -{Alias}- || (season 3, Mr Bomani)||
|-
| 2004. || Блубери || || ||
|-
| 2005. || Константин || -{Constantine}- || ||
|-
| 2005. || || -{Beauty Shop}- || ||
|-
| 2005. || Острво || || ||
|-
| 2006. || Крвави дијамант || || ||
|-
| 2006. || Ерагон || Eragon || ||
|-
| 2008. || || -{Never Back Down}- || ||
|-
| 2008. || || -{Push}- || ||
|-
| 2014. || Како да дресирате свог змаја 2 || How to Train Your Dragon 2 ||Драго (глас)||
|-
| 2014. || Чувари галаксије || Guardians of the Galaxy ||Корат||
|-
| 2015. || Паклене улице 7 || Furious 7 ||Моуз Џаканде||
|-
| 2016. || Легенда о Тарзану || The Legend of Tarzan ||Чиф Мбонга||
|-
| 2017. || Краљ Артур: Легенда о мачу || King Arthur: Legend of the Sword ||Бедивер||
|- 
| 2018. || Аквамен || Aquaman || Рибарски краљ Рику ||
|-
| 2019. || Капетан Марвел || Captain Marvel ||Корат||
|- 
| 2019. || Шазам! || Shazam! ||чаробњак Шазам ||
|-
| 2019. || Чарлијеви анђели ||Charlie's Angels || Едгар „Босли” Десанж ||
|-
| 2020. || Тихо место 2 || -{A Quiet Place Part II}- || Човек на острву || 
|-
| 2021. || Кингсман: Почетак || -{The King's Man}- || Шола || 
|-
| 2022. || Црни Адам || -{Black Adam}- || чаробњак Шазам ||
|-
| 2023. || Шазам! Гнев богова || -{Shazam! Fury of the Gods}- || чаробњак Шазам ||
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1964.
Бенин
Амерички глумци
Добитници награде Сателит